Babar – kanadyjsko-amerykańsko-francuski serial animowany. 

Serial opowiada o Babarze, młodym słoniku, który stawia czoła wielu wyzwaniom i przeżywa różne przygody, by się przekonać, że można wiele osiągnąć, nigdy się nie poddając.

Emisja 
Serial składa się z 78 odcinków. W Polsce emitowany był m.in. na antenie TVP1, MiniMaxa, MiniMini i KidsCo, Canal+ i Polonii 1.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie CANAL+ – Master FilmReżyser: Ilona Kuśmierska-KocyłakDialogi:
 Joanna Klimkiewicz (odc. 1-26),
 Elżbieta Łopatniukowa,
 Kaja Sikorska
Dźwięk:
 Mariusz Kuczyński (odc. 1-6),
 Agnieszka Putkiewicz (odc. 7-8, 11),
 Monika Szuszkiewicz (odc. 9-10, 13, 17, 23-24),
 Sławomir Pietrzykowski (odc. 12, 14, 18-22, 25),
 Jacek Kacperek (odc. 15-16),
 Ewa Kwapińska,
 Stanisław Uszyński
Montaż:
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 1-11, 14-15, 17-26),
 Paweł Siwiec (odc. 12),
 Michał Przybył
Kierownictwo produkcji:
 Ewa Chmielewska (odc. 1-26),
 Agnieszka Wiśniowska
Wystąpili:
 Krzysztof Kołbasiuk – Babar
 Cezary Kwieciński – Babar w dzieciństwie
 Włodzimierz Press – Korneliusz
 Henryk Łapiński – Pompadur
 Tomasz Marzecki – Ratakses, król nosorożców
 Edyta Jungowska – Pom
 Krystyna Królówna – Celestyna
 Małgorzata Boratyńska – Flora
 Jacek Braciak – Artur
 Józef Mika – Zefir
 Aleksandra Konieczna – Aleksander
 Dorota Kryńska - Isabelle
 Stefan Knothe
 Ewa Kania
 Zdzisław Tobiasz
 Andrzej Tomecki
 Alicja Rojek
 Krystyna Kozanecka
 Katarzyna Skolimowska
 Włodzimierz Bednarski
 Mariusz Leszczyński
 Jerzy Słonka
 Anna Gornostaj
 Irena Kownas
 Ryszard Olesiński
 Ryszard Dreger
 Joanna Żółkowska
 Ryszard Jabłoński
 Wiesław Machowski
 Dariusz Odija
 Jerzy Rogowski
 Dorota Dobrowolska
 Izabella Dziarska
 Mirosława Krajewska
 Zofia Gładyszewska
 Jacek Jarosz
 Ewa Wawrzoń
 Robert Tondera
 Piotr Szwedes
 Jacek Sołtysiak
 Andrzej Arciszewski
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1989
Seriale telewizyjne zakończone w 2001
Programy telewizji CBC